Tarantula ! est un film de Jack Arnold sorti en 1955 ;
 Tarantula ! est un recueil de poèmes de Bob Dylan paru en 1966 ;
 Tarantula est un album de Ride sorti en 1996 ;
 Tarantula est un album de Mystikal sorti en 2001 ;
 Tarantula est une chanson de Faithless sortie en 2001 ;
 Tarantula est une chanson des Smashing Pumpkins sortie en 2007 ;
 Tarantula est un album de Mónica Naranjo sorti en 2008.

Divers 
 Tarantula est un groupe portugais de heavy metal ;
 Randy J and the Tarantulas est un groupe américain de surf music ;
 Tarantula est le nom de plusieurs personnages des comics Marvel.